Mistrzostwa Kuby w Lekkoatletyce 2012 – zawody lekkoatletyczne, które odbywały się między 22 i 24 marca w stolicy kraju Hawanie.

Rezultaty

Rekordy 
Podczas mityngu ustanowiono 2 krajowe rekordy w kategorii seniorów:

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2012 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka na Kubie
2012 na Kubie
Mistrzostwa krajowe w lekkoatletyce